Гистонацетилтрансфераза (, КФ 2.3.1.48) — фермент из группы ацилтрансфераз (класс трансфераз), катализирующий реакцию переноса ацетильной группы CH3CO- (реакция ацетилирования) на остатки лизина в гистонах. Донором ацетильной группы является ацетилкофермент А, при этом образуется ε-N-ацетиллизин.

Роль 
Ацетилирование гистонов связано с активацией транскрипции ДНК. Гистонацетилтрансфераза связывается с эухроматином, когда к последнему присоединяется фактор транскрипции. Последующее ацетилирование лизинов гистонов снимает положительный заряд  аминогрупп лизинов на поверхности гистонов, что приводит к декомпактизации нуклеосом. В результате закрытая до этого ДНК становится доступной для ферментов, осуществляющих транскрипцию.

См. также 
 Деацетилазы гистонов

Ссылки 
 Транскрипция и хроматин
 Tie, F., Banerjee, R., Stratton, C. A., Prasad-Sinha, J., Stepanik, V., Zlobin, A., ... & Harte, P. J. (2009).  CBP-mediated acetylation of histone H3 lysine 27 antagonizes Drosophila Polycomb silencing. Development, 136(18), 3131-3141. 
 Creyghton, M. P., Cheng, A. W., Welstead, G. G., Kooistra, T., Carey, B. W., Steine, E. J., ... & Jaenisch, R. (2010).  Histone H3K27ac separates active from poised enhancers and predicts developmental state. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(50), 21931-21936.  
 Isaac B Hilton,	Anthony M D'Ippolito,	Christopher M Vockley,	Pratiksha I Thakore,	Gregory E Crawford,	Timothy E Reddy	& Charles A Gersbach (2015).  Epigenome editing by a CRISPR-Cas9-based acetyltransferase activates genes from promoters and enhancers Nature Biotechnology    Современные технологии позволили продемонстрировать, что избирательная активация гена может осуществляться путём целенаправленного ацетилирования лизина 27 в гистоне H3 с помощью искусственной селективной гистонацетилтрансферазы, которая стала надежным инструментом для манипулирования механизмом регуляции активности генов.

КФ 2.3.1